Брык — столовая гора-останец в Андроповском районе Ставропольского края России, комплексный геолого-геоморфологический памятник природы регионального значения. С 2013 года входит в перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения в Ставропольском крае.

Происхождение названия 
Считается, что название горы связано с её крутым обрывом и происходит от слова «брык» (падение, скачок, уступ): по легенде, живший в этой местности татарский хан Султан в период Кавказской войны совершил самоубийство, спрыгнув вместе со своим конём с обрывистого уступа горы.

Географическое положение 
Расположена в южной части Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности, в правобережье истоков реки Калаус. Высота над уровнем моря — 688 метров, площадь окружности — 12 км². Находится в 2 км юго-восточнее села Султан и в 6 километрах западнее села Крымгиреевского. C юга на север прорезана Крымгиреевским тоннелем (длина 6,1 м) магистрального канала второй очереди БСК, подающего воду из реки Кубань в направлении от горы Брык до села Александровского.

Геологическое строение 
Представляет собой эрозионно-денудационный останец с платообразной вершиной, обрывистым западным и пологим восточным склонами. Сложена глинами, песками, известняками нижнего и среднего неогена (миоцена) с обильными остатками фауны моллюсков.

Флора и фауна 
Через вершину горы проходит государственная защитная лесополоса «Волгоград — Элиста — Черкесск» общей протяжённостью 570 км, состоящая из четырёх полос шириной 60 м (расстояние между полосами — 300 м) и включающая в себя дикорастущие и культурные растения (дуб, ясень, тополь, акация, вяз, сосна, клён, шелковица, абрикос, грецкий орех, алыча и др.). Северный, западный и южный склоны покрыты грабово-ясеневым лесом с подлеском из боярышника, клёна, бересклета, бузины.

На незалесенных участках сохранилась целинная луговая и степная растительность (ковыли, пион узколистный, шаровница точечная, эремурус представительный, терескен серый, каркас гладковатый). На песчано-каменистых местах произрастают: смолёвка приземистая, астра ложноитальянская, гвоздика бледноцветная, ястребинка могучая, грудница мохнатая, зубчатка обыкновенная, дубровник белый, бессмертник песчаный и др.

Из представителей животного мира встречаются: барсук, заяц, синица, кобчик полевой, воробей, степной орёл, полевой жаворонок и др. В 2016 году из государственного природного заказника краевого значения «Стрижамент» сюда были завезены пятнистые олени.

Охрана природы 
В 1961 году постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 № 676 «О мерах по охране природы в крае» гора Брык объявлена памятником природы краевого значения, а в 2013 году включена в перечень ООПТ краевого значения в Ставропольском крае, утверждённый приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 18.01.2013 № 14.

Общая площадь геолого-геоморфологического памятника природы «Гора Брык» составляет 1082 га. Основными объектами охраны ООПТ являются: гора, сложенная неогеновыми отложениями; разнообразие природных ландшафтов (грабово-ясеневый лес с подлеском из боярышника и клёна; на песчано-каменистых местах — смолёвка приземистая, астра ложноитальянская, гвоздика бледноцветная и др.).

В перспективе планируется создание комплексного государственного природного заказника регионального значения «Брык» общей площадью 530 га с целью охраны участка разнотравно-злаковой степи.

Археологические памятники 
Гора Брык относится к числу памятников природы Ставропольского края, совмещённых с памятниками археологии. В ходе исследований в границах ООПТ выявлены насыпной курган и пещера с культурным слоем. Указанные объекты всё ещё остаются недостаточно изученными.

Султановский курган 
На вершине горы находятся остатки кургана, именуемого Султановским (по названию близлежащего села Султан). По имеющимся данным его высота составляла приблизительно 8,5 м, окружность — 75 м, диаметр площадки наверху — 17 м. Под курганом помещался прямоугольный склеп, выложенный из отёсанных каменных блоков и массивных глыб песчаника, внутри которого имелось парное захоронение с погребальным инвентарём. Существует предположение, что подкурганная гробница могла быть возведена «представителю знати (возможно региональному правителю) в конце IV—III в. до н. э.». Исследователи также отмечают, что обнаруженный на горе Брык каменный склеп «совершенно не характерен для погребальных сооружений Северного Кавказа и в то же время довольно обычен для греческих гробниц в Северном Причерноморье».

«Пещерный монастырь» 
Прямо под курганом расположена пещера искусственного происхождения, где, согласно преданию, находился подземный монастырь. Пространство пещеры образовано несколькими коридорами, в стенах которых выдолблены ниши для икон и небольшие камеры, возможно использовавшиеся как кельи. «Монастырь» предположительно мог составлять единый комплекс вместе с погребальным курганом и служить прибежищем сначала для древних христиан, а позднее — для местных монахов. Однако подобные версии пока не получили научного подтверждения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Горные вершины Ставропольского края
Памятники природы Ставропольского края
География Андроповского района
Геоморфологические памятники природы
Геологические памятники природы